Lista portów lotniczych w Azerbejdżanie, ułożonych alfabetycznie.

Linki zewnętrzne 
 Survey of Russian Airfields, Edition 5 - 26 Nov 2005
 
 Location Codes: Azerbaijan
 World Aero Data: Azerbaijan - ICAO codes and coordinates
 Great Circle Mapper: Azerbaijan - IATA codes, ICAO codes and coordinates

 
Azerbejdżan
Porty lotnicze